Georgi Vaszilev (1945) olimpiai ezüstérmes bolgár labdarúgó
 Georgi Vaszilev (1946) bolgár labdarúgó, edző